Kostka může být:

obecný význam
 těleso ve tvaru krychle, tudíž se shodnou délkou všech hran

příjmení osob
 viz Kostka (příjmení)

v umění
 Kostka – film

jiný význam
 Dlažební kostka – část dláždění na pozemní komunikaci
 Rubikova kostka – hlavolam
 Hrací kostka – pomůcka při společenských hrách
 Vodní kostka – přezdívka pro olympijský plavecký stadion na LOH 2008 v Pekingu
 kostka (datový sklad) – odborný pojem z oblast výpočetní techniky (OLAP)
 Kostka (firma) – česká firma vyrábějící koloběžky

Související článek 
 Kostkové z Postupic

Externí odkazy 
 

Česká příjmení